Mankel ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Mankel (1907–1987), deutscher Komponist und Liederdichter
 Johan Herman Mankel (1763–1835), schwedischer Organist, Komponist und Instrumentenbauer deutscher Herkunft
 Yves Mankel (* 1970), deutscher Rennrodler

Siehe auch:
 Mankell